Mud — британская поп-рок-группа, прославившаяся в расцвете глэм-рока хит-синглами с 1973—1974, большинство которых написана продюсерским дуэтом Никки Чинн — Майк Чепмен («Dyna-Mite», «Tiger Feet», «Crazy», «Hypnosis», «The Cat Crept In», «Rocket»).В 1979 группа распалась, после Грей гастролировал с Les Gray’s Mud. Стайлс вошёл в группу The Hollies. Дэвис стал успешным сонграйтером (в соавторстве с Кэти Деннис написал «Can’t Get You Out Of My Head» для Кайли Миноуг). Маунт прекратил карьеру в музыке и ушёл в страховой бизнес.

Состав
Роб Дэвис — гитара (род. 1 октября 1947 в Каршелтоне, Саррей)
Лес Грей (род. 9 апреля 1946 в Каршелтоне, умер 21 февраля 2004 в Лагосе, Португалия
Дэйв Маунт — ударные (род. 3 марта 1947 в Каршелтоне, умер 2 декабря 2006 в Каршелтоне)
Рэй Стайлз (род. 20 ноября 1946 в Гилфорде, Саррей)

Дискография 
Синглы
 Flower Power (1967)
 Up the Airy Mountain (1968)
 Shangri-La (1969)
 Jumping Jehosaphat (1970)
 Crazy (1973) # 12 UK
 Hypnosis (1973) # 16 UK
 Dyna-mite (1973) # 4 UK
 Tiger Feet (1974) #1 UK
 The Cat Crept In (1974); # 2 UK
 Rocket (1974) # 6 UK
 Lonely This Christmas (1974) # 1 UK
 The Secrets That You Keep (1975) # 3 UK
 Oh Boy (1975) # 1 UK
 Moonshine Sally (1975) # 10 UK
 One Night (1975) # 32 UK
 L’L’Lucy (1975) # 10 UK
 Show Me You’re a Woman (1975) # 8 UK
 Nite on the Tiles (1976)
 Beating Round the Bush" (1976)
 Shake It Down (1976) # 12 UK
 Lean on Me (1976) # 7 UK
 Slow Talking Boy (1977)
 Just Try a Little Tenderness (1977)
 Cut Across Shorty (1978)
 Drift Away (1978)
 Why Do Fools Fall in Love (1979)
 Drop Everything and Run (1979)

 Альбомы 
 Mud Rock (1974); UK # 8
 Mud Rock Volume 2 (1975); UK # 6
 Mud’s Greatest Hits (1975); UK # 25
 Use Your Imagination! (1975) UK # 33
 It’s Better Than Working (1976)
 Mudpack (1976)
 Rock On (1977)
 As You Like It (1979)

Ссылки 
 Mud: All Music Guide
 David Proffitt’s Mud tribute pages
 MudReborn.com 
 Mud 4 Ever
 BBC Top of the Pops MUD section
 Дискография Mud

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году
Квартеты